Depot Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Depot Historic District (Marion, North Carolina), NRHP-ID: 91000293
 Depot Historic District (Raleigh, North Carolina), NRHP-ID: 02000946

Siehe auch:
 Depot Square Historic District